Mega Man – seria gier wideo
 Mega Man – pierwsza gra z serii o tym samym tytule
 MegaMan NT Warrior – serial anime oparte na serii gier Mega Man Battle Network